Берьково — деревня в Сокольском районе Вологодской области.

Входит в состав Двиницкого сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Двиницкий сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Сокола — 41,5 км, до центра муниципального образования Чекшина — 3,5 км. Ближайшие населённые пункты — Наумовское, Новый, Тохмарево.

По переписи 2002 года население — 10 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сокольского района (Вологодская область)